Sommernacht steht für:

 Sommernacht (Bowen), Erzählung von Elizabeth Bowen 
 Sommernacht (Keller), Gedicht von Gottfried Keller
 Inger am Strand, Gemälde von Edvard Munch (Alternativtitel)
 Mädchen auf der Brücke, Bildmotiv von Edvard Munch (Alternativtitel)

Siehe auch:

 Das Lächeln einer Sommernacht 
 Halb elf in einer Sommernacht 
 Tod in einer Sommernacht 
 Lüge einer Sommernacht 
 Eine Sommernachts-Sexkomödie 
 Sommernächte 
 Sommernachtstod
 Sommernachtstraum
 Mittsommernacht
 Les nuits d’été